John Rickards ist der Name folgender Personen:

* John Rickards (Schriftsteller) (* 1978), englischer Schriftsteller
 John E. Rickards (1848–1927), US-amerikanischer Politiker